Anglesola kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Anglesola (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Anglesola (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar